ТХД — многозначная аббревиатура:
 ТХД — термохимический датчик
 ТХД — термохимический детектор
 ТХД — трихлордифинил

См. также 
  — аббревиатура латиницей